Sungari River kan syfta på följande platser:

Kina 

 Songhua Jiang, vattendrag, 
 Di'er Songhua Jiang, vattendrag, Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar